Ахелис () — немецкая фамилия.

 Ахелис, Ганс — немецкий историк церкви, профессор.
 Ахелис, Томас (; 1850—1909) — немецкий публицист, этнолог и педагог.
 Ахелис, Эрнст Христиан (1838—1912) — немецкий богослов-евангелист, профессор.

Примечания